Westphalia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westphalia (Iowa)
Westphalia (Kansas)
Westphalia (Michigan)
Westphalia (Missouri)